Ardiles ist der Familienname folgender Personen:

 Julio Ardiles Gray (1922–2009), argentinischer Lehrer und Schriftsteller
 Osvaldo Ardiles (* 1952), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Ardiles (* 1987), peruanischer Fußballspieler

Ardiles bezeichnet zudem:

 Ardiles (Santiago del Estero), Ort in Argentinien